Die Saison 2000/01 war die zehnte Austragung der slowenischen Eishockeyliga nach der Unabhängigkeitserklärung Sloweniens von Jugoslawien. Sie wurde mit acht Mannschaften ausgetragen. Titelverteidiger und auch neuer Meister war der HDD Olimpija Ljubljana.

Teilnehmerfeld und Modus 
Wie in der Vorsaison wurde im Vorfeld der slowenischen Meisterschaft der internationale Wettbewerb der Interliga ausgetragen (siehe Interliga 2000/01), an dem der HK Jesenice, der HDD Olimpija Ljubljana, der HK Slavija Ljubljana und der HK Bled teilnahmen. Im Unterschied zum letzten Jahr wurden jedoch keine Bonuspunkte aus diesem Bewerb vergeben.

Das Teilnehmerfeld der slowenischen Liga veränderte sich geringfügig, da der bankrotte HK Celje nicht mehr teilnahm und stattdessen der HDK Stavbar Maribor antrat. Gespielt wurde im Grunddurchgang eine einfache Hin- und Rückrunde. Anschließend bestritten die besten vier Mannschaften eine Finalrunde zur Ermittlung der endgültigen Platzierung für die Playoffs. Diese wurden dann in Form von Finale und Spiel um Platz drei abgehalten. Die vier letztplatzierten Teams ermittelten die endgültige Rangfolge in einer weiteren kurzen Hin- und Rückrunde.

Grunddurchgang

Finalgruppe 
In Klammer: Bonuspunkte aus der ersten Phase

Playoffs

Finale 
 13. März 2001: HK Jesenice – HDD Olimpija Ljubljana: 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
 15. März 2001: HDD Olimpija Ljubljana – HK Jesenice: 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)
 17. März 2001: HK Jesenice – HDD Olimpija Ljubljana: 5:3 (1:2, 2:1, 2:0)
 20. März 2001: HDD Olimpija Ljubljana – HK Jesenice: 6:3 (2:2, 2:0, 2:1)
 21. März 2001: HK Jesenice – HDD Olimpija Ljubljana: 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)

Serie um Platz drei 
 13. März 2001: HK Slavija Ljubljana – HK Kranjska Gora: 10:5 (3:1, 3:2, 4:2)
 15. März 2001: HK Kranjska Gora – HK Slavija Ljubljana: 5:8 (2:2, 2:1, 1:5)
 17. März 2001: HK Slavija Ljubljana – HK Kranjska Gora: 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Serie um Platz fünf

Topscorer

Kader des slowenischen Meisters

Meisterschaftsendstand 
 HDD Olimpija Ljubljana
 HK Jesenice
 HK Slavija Ljubljana
 HK Kranjska Gora
 HK Triglav Kranj
 HK Bled
 HK MARC Interieri
 HDK Stavbar Maribor

Weblinks 
 Saisonzusammenfassung auf hockeyarchives.info (französisch)

2000/2001
Eishockeysaison 2000/01